Ниже представлена родословная всех римских императоров, которые правили в Риме (и с 330 года — в Константинополе), начиная с Октавиана Августа из династии Юлиев-Клавдиев и заканчивая Анастасием I Дикором из династии Львов, включая императоров Византийской империи. В схеме отсутствуют лишь некоторые локальные римские узурпаторы периода Кризиса III века (235—284), относительно непродолжительно контролировавшие какую-либо часть территории Римской империи и не имевшие родственных связей с предшествующими императорами и не основавшие собственных династий.

Имена правивших императоров выделены полужирным начертанием. Если даны три даты, то средняя — это дата вступления императора на престол. Если император правил не до конца своей жизни (был свергнут (как, например, Ромул Август) или отрекся (как Диоклетиан)), даются даты его жизни и даты его правления.

27 до н. э. — 192 н. э. 
Императоров от Октавиана до Коммода можно условно объединить в три династии.

192—235 
Императоров от воцарения Пертинакса до начала Кризиса можно объединить в две династии и двух отдельных императоров.

235—284, Кризис III века 
На протяжении полувекового Кризиса у власти последовательно находились семь императорских династий и семь отдельных императоров, однако ни одна семья не находилась у власти дольше пятнадцати лет.

284—518 
В этой части родословной представлены императоры от введения домината в 284 году до падения Западной Римской империи в 476 году.

518—1407

Примечания

Источники 

Династии римских императоров
Римские императоры